Unverblümt steht für
 einen Film mit dem Titel Unverblümt – Nichts ist privat
 die Art, etwas geradeheraus und ohne Rücksichtnahme zu sagen, statt durch die Blume